KAD kan syfta på: 

 KAD (bilar) – en modellserie från Opel
 KAD – ett dagligt begrepp i sjukvården, se urinkateter
 KAD – den danska fackföreningen Kvindeligt Arbejderforbund